A Igreja Evangélica Congregacional da Argentina é uma denominação cristã que nasceu naquele país no ano de 1922.

História

Certos imigrantes alemães na região de Entre Ríos, por não se ajustarem ao modelo da  Igreja Luterana, pediram assistência às Igrejas Congregacionais dos EUA. Esse trabalho cresceu a tal ponto que em 1937 já havia 35 congregações.

Atualmente, a Igreja Evangélica Congregacional se encontra representada em distintas províncias  argentinas, tendo como Sede central a cidade de Concordia (Entre-Ríos), contando com um Instituto Teológico próprio na cidade de Urdinarrain. 

Denominações congregacionais na Argentina